Александр Беликов:
 Беликов, Александр Александрович (род. 1986) — поэт и композитор, лауреат международных конкурсов, современный эстрадный исполнитель.
 Беликов, Александр Лукич (1824—1890) — протоирей Рижской Алексеевской церкви.
 Беликов, Александр Романович (1925—1942) — юный герой-партизан Великой Отечественной войны.